Francesco Somaini ist der Name folgender Personen:

* Francesco Somaini (Bildhauer, 1795) (1795–1855), Schweizer Bildhauer
 Francesco Somaini (Bildhauer, 1926) (1926–2005), italienischer Bildhauer
 Francesco Somaini (Politiker) (1855–1939), italienischer Politiker